

Кособа — село, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Кособа — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Кособа — село, Сиримський район, Західно-Казахстанська область

Кособа — село та комуна, повіт Джурджу